Eritrina pode se referir a:
 Erythrina, género de árvores da família Fabaceae;
 Eritrina, mineral da classe dos arsenatos.

Desambiguação